Wincanton steht für:

 eine Kleinstadt im District South Somerset der Grafschaft Somerset, siehe Wincanton (Somerset)
 ein Logistikunternehmen, siehe Wincanton (Unternehmen)
 die Privatbahngesellschaft Wincanton Rail (eine deutsche Tochtergesellschaft des Logistikunternehmens)